Seksueel overdraagbare aandoening, geslachtsziekte
 Service-oriëntatie, Service-Oriented Architecture, een vorm van software-architectuur
 Start of Authority, zie Domain Name System
 State of Alert, een Amerikaanse punkband
 'Samenspel Overwint Alles', oude naam van VV Oirschot Vooruit